Силвер Сити има више значења:
 Силвер Сити (Северна Каролина)
 Силвер Сити (Ајова)
 Силвер Сити (Мисисипи)
 Силвер Сити (Нови Мексико)
 Силвер Сити